Paweł Kowalczyk (ur. 1983) – polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy.

Życiorys 
Po szkole zawodowej w Nowym Targu, uczęszczał do Technikum Żywienia dla dorosłych w Lubniu, szkoląc się m.in. na kucharza. W wyuczonym zawodzie rozpoczął pracę w Krakowie. W 2008 r. zdecydował zdawać do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (obecnie Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie).

Występował w wielu filmach fabularnych, takich jak: Jesteś Bogiem, Kler, Gwiazdy, oraz serialach telewizyjnych, m.in. jako aspirant sztabowy Miłosz Bachleda w serialu Policjantki i policjanci.

Od roku 2015-2020 współpracował z Teatrem Nowym w Nowym Sączu.

Filmografia 
Źródło:

 2004–2020: Pierwsza miłość jako strażnik sądowy w siedzibie Sądu Okręgowego we Wrocławiu
 2009: Czas honoru
 2009–2010: Majka jako tajniak
 2011: Przepis na życie jako pomocnik kucharza
 2011: Hotel 52 jako Maciej Walica, brat Marysi
 2011–2012: Julia jako kurier (odcinki: 13, 37, 133)
 2012: Szpilki na Giewoncie
 2012: Jesteś Bogiem jako kelner
 2018: Kler jako ofiara
 2019: Policjantki i policjanci jako aspirant sztabowy Miłosz Bachleda (od odc. 575)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy aktorzy filmowi
Polscy aktorzy teatralni
Polscy aktorzy telewizyjni
Urodzeni w 1983